Balkon steht für:

 Balkon, Bauwerksteil
 Balkon (Zuschauerraum), erhöhter, aber minderer Teil des Zuschauerraums  

Balkon, geographisch:
 Berliner Balkon, Hang in Berlin
 Altonaer Balkon, Grünanlage in Hamburg

Siehe auch:
 Der Balkon
 Balkon Europas
 Balcon